KZ est un code, qui signifie :
 Kazakhstan :
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .kz,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

 le code AITA de la Nippon Cargo Airlines Japan.

KZ est un sigle pouvant désigner :
 KZ ou KL, abréviations nazies pour Konzentrationslager, camp de concentration.

Code